NIH se može odnositi na:

 Nacionalni instituti za zdravlje ()
 Nacionalni institut za hidrologiju ()